Matlock steht für:
 Matlock (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie

Matlock ist der Familienname folgender Personen:
 Glen Matlock (* 1956), britischer Bassist und Gründungsmitglied der Sex Pistols
 Jack Matlock (* 1929), US-amerikanischer Diplomat
 Matty Matlock (Julian Clifton Matlock; 1907–1978), US-amerikanischer Dixieland Jazz-Musiker (Klarinette, Tenorsaxophon), Arrangeur und Bandleader

Matlock ist der Name folgender

Orte in England:
 Matlock (Derbyshire)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Matlock (Iowa)
 Matlock (Kentucky)
 Matlock (Washington)
 Matlock Ford (Tennessee)